Battle of the Year (BOTY) — ежегодное международное соревнование по брейк-дансу, которое впервые состоялось в 1990 году. Считается главным соревнованием по би-боингу в мире и упоминается как «Чемпионат мира по би-боингу». Региональные отборочные турниры, также известные как предварительные, проводятся по всему миру и завершаются международным финалом BOTY International, который в настоящее время проходит в Sud de France Arena в Монпелье, Франция.

В первых двадцати трёх Battle of the Year соревновались команды; в 2013 году было добавлено соревнование «один на один». С 2014 года «один на один» является одним из десяти турниров, входящих в состав World BBoy Series.

Соревнование породило документальный фильм 2007 года Planet B-Boy, а также одноимённый полнометражный фильм 2013 года Battle of the Year, режиссёром которых стал Бенсон Ли. Battle of the Year также привлёк внимание за позитивное продвижение хип-хоп-культуры и социального единства.

С 2000 по 2015 год проводился в Брауншвейге (Германия). С 2006 года поединки за третье место не проводятся.

Результаты командного турнира 
В 2006 году было проведено два полуфинальных поединка, в каждом из которых победитель выходил в финал. Проигравшие полуфинальные поединки не соревнуются друг с другом, поэтому награда за четвёртое место больше не присуждается.

До 2006 года один поединок проводился исключительно за первое место и один поединок проводился только за третье место.

Результаты одиночного турнира

Сезон 2016 года

Результаты мирового финала 2016 года 

Лучшее шоу:  Melting Force

Результаты международных поединков «1 на 1» 2016 года 

Bruce Almighty () получил заявку на участие в Undisputed World BBoy Series в Праге в конце 2016 года, выиграв BOTY Solo.

Сезон 2015 года

Результаты мирового финала 2015 года 

 
Лучшее шоу:  Doble KO

Результаты международных поединков «1 на 1» 2015 года 

Menno () получил заявку на участие в Undisputed World BBoy Series в конце 2015 года, выиграв BOTY Solo.

Сезон 2014 года

Результаты мирового финала 2014 года 

 
Лучшее шоу:  Fusion MC

Список команд для участия в мировом финале 2014 года

Результаты международных поединков «1 на 1» 2014 года 

Alkolil () получил заявку на участие в Undisputed World BBoy Series в конце 2014 года, выиграв BOTY Solo.

Сезон 2013 года

Результаты мирового финала 2013 года 
Как и в 2012 году, в Battle of the Year 2013 добавилось дополнительное место для полуфинала, чтобы добавить дополнительные поединки к турниру. Шесть команд прошли квалификацию после показательного этапа соревнований, состоящие из двух команд, набравших наибольшее количество очков, автоматически вышедших в полуфинал, и четырёх команд, соревнующихся за два оставшихся места против них.

Лучшее шоу:  The Floorriorz

Список команд для участия в мировом финале 2013 года

Результаты международных поединков «1 на 1» 2013 года

Сезон 2012 года

Результаты мирового финала 2012 года 
В Battle of the Year 2012 добавилось дополнительное место для полуфинала, чтобы добавить дополнительные поединки к турниру. Шесть команд прошли квалификацию после показательного этапа соревнований, состоящие из двух команд, набравших наибольшее количество очков, автоматически вышедших в полуфинал, и четырёх команд, соревнующихся за два оставшихся места против них.

Лучшее шоу:  Vagabond Crew

Список команд для участия в мировом финале 2012 года

Сезон 2011 года

Результаты мирового финала 2011 года 

Лучшее шоу:   Vagabonds

Список команд для участия в мировом финале 2011 года

Сезон 2010 года

Результаты мирового финала 2010 года 

Лучшее шоу:   Mortal Combat

Список команд для участия в мировом финале 2010 года

Сезон 2009 года 
Впервые в истории соревнований был проведён турнир «1 на 1» для би-боев, которые не участвовали в соревнованиях в составе команды. В первом финале «1 на 1» Лилу из Алжира победил Морриса, представителя США.

Результаты мирового финала 2009 года 

Лучшее шоу:  All Area

Список команд для участия в мировом финале 2009 года

Сезон 2008 года

Результаты мирового финала 2008 года 

Лучшее шоу:  Top 9

Список команд для участия в мировом финале 2008 года

Сезон 2007 года

Результаты мирового финала 2007 года 

Лучшее шоу:  Turn Phrase Crew

Список команд для участия в мировом финале 2007 года

Сезон 2006 года

Результаты мирового финала 2006 года 

Лучшее шоу:  Vagabonds

Список команд для участия в мировом финале 2006 года

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Battle of the Year
 Battle of the Year TV special at MixeryRawDeluxe.TV

Мероприятия, регулярно проводимые с 1990 года
Танцевальные конкурсы
Брейк-данс